Ken, ciutat de Tessàlia
 Riu Ken, Índia
 Ken, ninot parella de la nina Barbie